Остров Веры — русскоязычный топоним.
 остров Веры — остров (в годы с низким уровнем воды — полуостров) на озере Тургояк на Урале.
 остров Веры — остров в Японском море.